Esecuzione può riferirsi a:

 esecuzione, nel diritto penale tipo di provvedimento in capo al pubblico ministero
 processo di esecuzione, nel diritto processuale civile messa in atto di provvedimenti a soddisfacimento degli interessi di un creditore
 esecuzione, in informatica atto di elaborazione delle istruzioni di un programma

Pagine correlate 
pena di morte

Altri progetti